L81 ou L.81 peut faire référence à :
 Albatros L.81, un avion de transport allemand ;
 Autres anomalies de pigmentation, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Catterick (L81), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS Stork (L81), un sloop de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres